Pablo Lima puede referirse a:

 Pablo Lima (1981), antiguo jugador de fútbol uruguayo.
 Pablo Lima (1986), jugador de pádel brasileño